Phobos (Grieks voor angst) kan verwijzen naar:
Phobos (mythologie), de Griekse god van de angst of paniek
Phobos (maan), een maan van Mars 
Phobos-Grunt, een Marssonde die door Rusland in 2011 is gelanceerd
Darth Phobos een Sith Lord uit Star Wars
Phobos (muziekfestival), een Duits muziekfestival 
twee ruimtesondes die door de Sovjet-Unie naar Mars werden gestuurd
Phobos 1
Phobos 2, 

Het woord fobie is ook afgeleid van dit Griekse woord.